Quatá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Quatá (ort), São Paulo, 
 Quatá (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar